Roncadellesi – abitanti di Roncadelle
Roncadellesi – abitanti di Roncadello (Casalmaggiore)
Roncadellesi – abitanti di Roncadello (Dovera)
Roncadellesi – abitanti di Roncadello (Forlì)